Samara puede referirse a:

En lugares 
Samara (320 km), afluente del río Dniéper, en Ucrania.
Samara (594 km), afluente del río Volga, en Rusia.
Curva de Samara, amplio meandro del río Volga, de más de 200 km, en el óblast de Samara (Rusia).
Óblast de Samara, en Rusia.
Samara, ciudad situada en el río Volga en la zona sureste de la Rusia europea.

En personajes 
Samara Morgan, personaje ficticio de las películas de terror The Ring.

En deportes 
PFC Krylia Sovetov Samara, club de fútbol en Rusia.

En biología 
Samara L., sinónimo del género Embelia Burm. f.

Otros 
cultura de la curva de Samara, del V milenio a. C., descubierta en 1973.

Véase también 
Sámara